Es la segunda gira que realizó la banda de rock argentino Divididos. Comenzó de manera previa el 7 de abril de 1991 y terminó el 13 de febrero de 1993. Se realizó para presentar su segundo disco Acariciando lo áspero. Es en esta gira que Federico Gil Solá se convirtió en baterista de la banda tras la salida de Gustavo Collado. Es en la fecha previa que participaron del Festival por los Seis Años de la Rock & Pop, que tuvo lugar el 6 y 7 de abril de 1991 en el estadio Obras. La banda participó en la segunda fecha junto a Rata Blanca, Illya Kuryaki and The Valderramas, Attaque 77 y otras. Durante ese año siguen con la gira de este disco, llegando a tocar nuevamente en el estadio Obras como teloneros de Faith No More en su visita a la Argentina. Tocan en diciembre en Cemento para despedir el año. Durante 1992 siguen presentando el disco hasta llegar de forma independiente al estadio Obras. Esta gira se destaca por las quemaduras que sufrió Federico Gil Solá y fue reemplazado por Andrea Álvarez, la primera mujer en tocar la batería. Luego de varios recitales, se produce el regreso de Gil Solá. En 1993 tocan en Cemento, el Teatro Arpegios y el Microestadio de Racing. Tras finalizar la gira, la banda se metió a los estudios para grabar el tercer disco, que se titula La era de la boludez.

Regreso a Obras, lanzamiento del disco y gira

1991 

El regreso al barrio porteño de Núñez se produjo el 7 de abril de 1991, también en un festival organizado por la Rock & Pop en sus 6 años de historia. Contaron con la participación de dos integrantes de Attaque 77: Ciro Pertusi y Mariano Martínez, con quienes tocaron un tema de la banda rosarina Los Gatos, de nombre La balsa. El recital se realizó en el estadio Obras, en donde también participaron Rata Blanca en Illya Kuryaki and The Valderramas. Ese mismo día, Rata Blanca se encontraba presentando en el escenario de Obras el segundo disco, titulado Magos, espadas y rosas y lanzado en abril de 1990. El 20 de abril, luego de su participación en ese festival, la banda tocó por primera vez en La Plata. 10 días después tocaron nuevamente en Cemento. En ese mismo año sale el segundo disco de Divididos, que se titula Acariciando lo áspero, ya con Federico en la batería. En mayo vuelven después de un año a Cemento, y tres meses después vuelven a ese escenario y son encargados de telonear a Faith No More en el estadio Obras. El 14 de diciembre vuelven otra vez a Cemento para despedir el año. Ese día, Soda Stereo hizo lo suyo en la Avenida 9 de Julio en su Gira Animal, en donde convocaron a 250.000 personas, siendo este el concierto más grande de la banda de Gustavo Cerati.

1992 

En 1992, el 11 de enero, la banda regresa a Cemento, en la gira de presentación de Acariciando lo áspero. A partir de ahí se produce el quiebre en la popularidad de la banda, saltando del under al mainstream. Este segundo disco había vendido miles de copias, aunque explotó un año después de ser editado. Cabe destacar que Federico Gil Solá se había quemado todo su cuerpo, y buscaron un reemplazante. Fue una mujer la que reemplazó a Federico, se llama Andrea Álvarez. Participó durante casi toda la gira. El 18 de enero, después de dos años, la banda vuelve al Teatro Arpegios. En el recital estrenaron temas de lo que en 1993 sería La era de la boludez, con Federico Gil Solá nuevamente en la batería. El 8 de febrero se presentaron en el Festival de Música Contemporánea de la ciudad de La Falda, en Córdoba. El festival contó con la participación especial de Rata Blanca, quienes se encontraban presentando el tercer disco de su trayectoria, que se titula Guerrero del arco iris y salió el año anterior. También tocaron Los Ratones Paranoicos. 20 días después, la banda regresa por tercera vez al Teatro Arpegios. El recital tuvo lugar el 28 de febrero, y se agregó una nueva función el 29 de febrero por localidades agotadas. En abril, la banda toca por primera vez en la discoteca Halley Club, donde tocó Rata Blanca en 1988, 1989 y 1991. El 23 de mayo vuelven otra vez al estadio Obras. En ese recital, Ricardo Mollo por primera vez tocó la batería y Federico Gil Solá con Diego Arnedo hicieron lo propio en el bajo, y previo a eso, subieron al escenario de Obras montando burros. Tres meses después volvieron a tocar en ese mismo escenario, precisamente el 29 de agosto. El 12 de septiembre encararon la ruta hacia Santa Fe para realizar un concierto en Plástico Disco. En el recital contaron con la participación de la murga Los Borrachos de Lanús. Del recital en Obras del 23/05/1992 salieron varios temas que 8 años después se incluyeron en su primer disco en vivo titulado Viveza Criolla. El 18 de septiembre regresan nuevamente a la discoteca Halley Club, y un mes después vuelven otra vez a Obras. Luego del recital, la banda toca en la Plaza del Avión de El Palomar, en un recital realizado bajo el nombre de La juventud contra el indulto. Allí participaron banda como Los Piojos, Los Caballeros de la Quema y otras bandas de la época. Tuvo lugar el 25 de octubre. El 27 de noviembre tocaron nuevamente en Halley Club, otras fuentes citan que lo hicieron en La Cueva. Para despedir el año, la banda toca en el Colegio Nacional Manuel Dorrego de la ciudad de Morón el día 26 de diciembre, y por último el 31 otra vez en Halley. Este último recital del año marca el regreso de Federico Gil Solá a la batería tras recuperarse de aquel accidente que lo mantuvo alejado de los escenarios.

1993 

En 1993, comienzan un nuevo año de vida tocando el 16/01/1993 en Cemento. El día 29 tocan nuevamente en Arpegios, como lo hicieron el año anterior. El 13 de febrero, la banda llega por primera vez en su carrera a la ciudad de Avellaneda. El recital tuvo lugar en el Microestadio de Racing Club ante un total de 8.000 personas. Esto resulta ser un hecho histórico para la banda, ya que lograron su momento de gloria.

Conciertos

Curiosidades 

En el primer concierto independiente en el estadio Obras, la banda sube al escenario montando burros.

En ese primer concierto en Obras, Ricardo Mollo tocó la batería y Diego Arnedo con Federico Gil Solá tocaron el bajo.

Formación durante la gira 

 Ricardo Mollo - Voz y guitarra eléctrica (1988-Actualidad)
 Diego Arnedo - Bajo (1988-Actualidad)
 Federico Gil Solá - Batería (1991-1995)

Véase también 

 Acariciando lo áspero

Giras musicales de Divididos
Giras musicales de 1991
Giras musicales de 1992
Giras musicales de 1993